Корча́гина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Корчагина, Александра Михайловна (род. 1998) — российская гимнастка.
 Корчагина, Зинаида Алексеевна (1913—1989) — советский учёный-почвовед.
 Корчагина, Людмила (род. 1971) — российская и канадская бегунья.
 Корчагина, Наталия Владимировна (1948—2018) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (2002).
 Корчагина, Степанида Ефимовна (1917—?) — колхозница, Герой Герой Социалистического Труда (1948).

Составные фамилии 
 Корчагина-Александровская, Екатерина Павловна (1874—1951) — российская и советская актриса театра и кино.
 Сенянинова-Корчагина, Мария Васильевна (1900—1966) — учёный-биолог: ботаник-систематик, геоботаник, генетик, эмбриолог и физиолог растений, доктор биологических наук.

См. также 
 Меркушина, Ирина Владимировна (род. 1968, до замужества Корчагина) — советская и украинская биатлонистка.